Orzo (Hordeum vulgare) – pianta delle graminacee
 Orzo – alimento derivato dall'omonima pianta
 Orzo – formato di pasta

Altri progetti